Пе́мброк-ко́лледж () — один из 31 колледжей Кембриджского университета в Великобритании. Основан в 1347 году.

История 
Колледж основан Марией де Шатильон (около 1303—1377), вдовой Эмера де Валенса, 2-го графа Пембрука (1270/1275—1324) и назван в его честь. Элементы герба графа Пембрука по прежнему изображены на гербе колледжа.

Известные выпускники 
 Айдл, Эрик — британский актёр-комик, сценарист.
 Батерст, Роберт — английский актёр театра, телевидения и кино.
 Гриндал, Эдмунд — 72-й архиепископ Кентерберийский (1575—1583).
 Диксон, Пирсон — британский дипломат, постоянный представитель при ООН (1954—1960).
 Дональдсон, Саймон — британский математик, лауреат Филдсовской премии и Премии Шао.
 Лайл, Гэвин — английский писатель.
 Питт, Уильям Младший — 16-й премьер-министром Великобритании (1783—1801).
 Ричардс, Джордж Максвелл — 4-й президент Тринидада и Тобаго (2003—2013).
 Роджерс, Джон — богослов, переводчик и комментатор первой авторизованной английской Библии. Первый английский протестантский мученик.
 Салстон, Джон — британский биолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии (2002).
 Сиденхем, Томас — английский врач, «отец английской медицины» — реформатор практической медицины.
 Спенсер, Эдмунд — английский поэт елизаветинской эпохи, прививший английскому стиху сладкозвучие и музыкальность.
 Стокс, Джордж Габриель — английский математик, механик и физик-теоретик ирландского происхождения.
 Уильямс, Роджер — английский и американский протестантский теолог, один из первых сторонников свободы вероисповедания и секуляризма, основатель колонии в Провиденс (сейчас столица штата Род-Айленд, США).
 Уитгифт, Джон — 73-й архиепископ Кентерберийский (1583—1604).
 Харрис, Наоми — британская актриса.
 Хиддлстон, Том — английский актёр и продюсер, лауреат премий Лоренса Оливье и «Золотой глобус».
 Шарп, Том — английский писатель-сатирик.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный веб-сайт колледжа 

Пемброк-колледж (Кембридж)